Kranenburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kranenburg, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Kranenburg, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf,